Vista (spanisch/italienisch für Blick, Sicht, Perspektive) steht für:

 Microsoft Windows Vista, Computer-Betriebssystem 
 Toyota Vista, ein Automodell
 Vista-Klasse, zwei Schiffsklassen der Carnival Corporation
 Vistafjord, ein inzwischen abgewracktes Kreuzfahrtschiff
 Volvo VISTA, Aftersales-Wettbewerb 
 Project Vista, amerikanische Militärstudie im Jahr 1951
 vista, Verbund für integrative soziale und therapeutische Arbeit gGmbH
 Vista, Verzierung einer Zigarrenkiste, siehe Zigarrenkiste #Verzierungen einer Zigarrenkiste
 VISTA, Teleskop, siehe Paranal-Observatorium #VISTA
 Vista University, eine ehemalige Hochschuleinrichtung in Südafrika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vista (Florida)
 Vista (Kalifornien)
 Vista (Minnesota)
 Vista (Missouri)
 Vista (Montana)
 Vista (Nevada)
 Vista (New Mexico)
 Vista (New York)
 Vista (Pennsylvania)
 Vista (Utah)
 Vista (Washington)
 Vista Acres, Virginia
 Vista Center, New Jersey
 Vista del Cerro, Arizona
 Vista del Mar, Kalifornien
 Vista Encantada (Arizona)
 Vista Encantada (New Mexico)
 Vista Pointe, Colorado
 Vista Raceway, Maryland
 Vista Robles, Kalifornien
 Vista Santa Rosa, Kalifornien
 Vista Terrace, Georgia
 Vista West, Wyoming

Siehe auch:
 Vista Alegre
 La Vista